Bolesław Kozłowski – urzędnik MSW w II RP.
 Bolesław Kozłowski (ur. 1897) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Bolesław Edward Kozłowski (1907–1958) – pracownik dyplomacji, publicysta

Przypisy